Сульфат титана — неорганическое соединение, соль металла титана и серной кислоты:

 Сульфат титана(III) 
 Сульфат титана(IV)